Балш () — місто в Румунії, у повіті Олт.
 Балш () — комуна в Румунії, у повіті Ясси.
 Балш () — село в Румунії, у повіті Ясси. Входить до складу комуни Балш.